U-73:

Немецкие подводные лодки 
 U-73 (1915)
 UB-73
 UC-73
 U-73 (1940)

Прочее 
 U73 - линия метро в Дюссельдорфе